Albansk Wikipedia () er den albanske udgave af Wikipedia. Den albanske Wikipedia blev lanceret den 13. oktober 2003 og nåede 20.000 artikler den 23. maj 2008. Den 11. december 2014 havde den albanske Wikipedia 51.888 artikler.

Artikler

Kilder

Wikipedia efter sprog
Albansk sprog